Doelker ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Doelker (1934–2020), Schweizer Kommunikationswissenschaftler
 Verena Doelker (1932–2018), schweizerische Abteilungsleiterin beim Schweizer Fernsehen